Lucy Wicks ist der Name folgender Personen:

* Lucy Wicks (Politikerin) (* 1973), australische Politikerin 
 Lucy Wicks (Volleyballspielerin) (* 1982), britische Volleyballspielerin